Der Kanton Lamarche war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Neufchâteau, im Département Vosges und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Lamarche. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 2008 bis 2015 Serge Gérard Sancho (ebenfalls UMP).

Lage  
Der Kanton lag im Südwesten des Départements Vosges.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 26 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Lamarche
Aufgelöst 2015